Gouvernementsgebäude steht für:

 Gouvernementsgebäude (Ingolstadt), Verwaltungsgebäude am Rathausplatz in Ingolstadt, Bayern
 Gouvernementsgebäude, frühere Bezeichnung für die Kommandantur (Saarlouis) am Großen Markt in Saarlouis, Saarland
 Gouvernementsgebäude auf der Thomasbastion, historisches Gebäude in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen